Holzman ist der Familienname folgender Personen:

 
 Allan Holzman (* 1946), US-amerikanischer Regisseur und Filmeditor
 Helene Holzman (1891–1968), deutsche Malerin
 Jac Holzman (* 1931), US-amerikanischer Musikmanager
 Malcolm Holzman (* 1940), US-amerikanischer Architekt
 Michael Holzman (1841–1929), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Red Holzman (1920–1998), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Winnie Holzman (* 1954), US-amerikanische Drehbuchautorin, Fernsehproduzentin und Darstellerin

Siehe auch:
 Holzmann
 Holtzman
 Holtzmann